Игнасио Сото има више значења:

 Игнасио Сото (Кахеме), насеље у савезној држави Сонора у Мексику
 Игнасио Сото, Ел Синко (Ермосиљо), насеље у савезној држави Сонора у Мексику